Erik Berglund kan syfta på bland andra:

 Erik Berglund (häradshövding) (1859–1941) 
 Erik Berglund (bruksägare) (1884–1950) 
 Erik "Bullen" Berglund (1887–1963), skådespelare, regissör och matskribent.
 Erik Berglund (köpman) (1905–1978) 
 Erik Berglund (präst) (1911–1994) 
 Erik Berglund (möbelarkitekt) (1921–2008), möbelarkitekt och möbelforskare
 Erik Berglund (läkare) (1924–2023), medicine doktor och fysiolog
 Eric Berglund (född 1981), musiker

Källor